Der Hochsprung der Frauen bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen wurde am 26. und 28. August 2004 im Olympiastadion Athen ausgetragen. 34 Athletinnen nahmen teil.

Olympiasiegerin wurde die Russin Jelena Slessarenko. Sie gewann vor der Südafrikanerin Hestrie Cloete und der Ukrainerin Wita Stjopina.

Die Schweizerin Corinne Müller schied in der Qualifikation aus.
Athletinnen aus Deutschland, Österreich und Liechtenstein nahmen nicht teil.

Aktuelle Titelträgerinnen

Rekorde

Bestehende Rekorde

Rekordverbesserungen 
Der Olympiarekord wurde gesteigert und außerdem gab es einen neuen Landesrekord:
 Olympiarekord: 2,06 m – Jelena Slessarenko (Russland), Finale am 28. August, erster Versuch
 Landesrekord: 1,95 m – Tia Hellebaut (Belgien), Qualifikation, Gruppe A, 25. August, erster Versuch

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Anmerkungen:
 Alle Zeitangaben sind auf die Ortszeit Athen (UTC+2) bezogen.
 Alle Höhen sind in Metern (m) angegeben.

Qualifikation 
26. August 2004, 20:00 Uhr

Die Qualifikation wurde in zwei Gruppen durchgeführt. Neun Springerinnen (hellblau unterlegt) übersprangen die Qualifikationshöhe für den direkten Finaleinzug von 1,95 m. Damit war die Mindestanzahl von zwölf Finalteilnehmerinnen nicht erreicht. So kamen die drei nächstbesten Athletinnen (hellgrün unterlegt) ebenfalls weiter. Sie hatten – wie auch drei weitere Hochspringerinnen – 1,92 m gemeistert und belegten aufgrund der Fehlversuchsregel die Ränge zehn bis zwölf.

Gruppe A 

Weitere in Qualifikationsgruppe B ausgeschiedene Hochspringerinnen:

Gruppe B

Finale 

28. August 2004, 20:00 Uhr

Für das Finale hatten sich zwölf Athletinnen qualifiziert, neun über die Qualifikationshöhe und drei weitere über ihre Platzierungen. Drei Ukrainerinnen, zwei Russinnen, zwei Rumäninnen sowie jeweils eine Teilnehmerin aus Belgien, Kroatien, Spanien, Südafrika und den Vereinigten Staaten kämpften um die Medaillen.

Als Favoritin trat die Doppelweltmeisterin von 2001 und 2003 Hestrie Cloete aus Südafrika an. Eine ihrer stärksten Rivalinnen, die Europameisterin und zweifache WM-Dritte Kajsa Bergqvist aus Schwedin konnte nicht an den Start gehen. Die in der Vergangenheit sehr erfolgreiche Ukrainerin Inha Babakowa erreichte zwar noch einmal das Finale, war jedoch nicht mehr in der Form ihrer Erfolgsjahre. Auch die russische Vizeweltmeisterin und Vizeeuropameisterin Marina Kupzowa war in Athen nicht am Start, weil sie sich nicht hatte qualifizieren können. Medaillenanwärterinnen waren vielleicht noch die zweifache WM-Vierte Wenelina Wenewa aus Bulgarien und die Russin Anna Tschitscherowa.

Bei der Sprunghöhe von 1,99 m waren noch sechs Athletinnen im Wettkampf. Cloete und die Russin Jelena Slessarenko waren bislang ohne Fehlversuch geblieben. Die US-Amerikanerin Amy Acuff und die Ukrainerin Iryna Mychaltschenko hatten jeweils einen Fehlsprung, Wita Stjopina, eine weitere Ukrainerin, hatte zweimal und Tschitscherowa bereits dreimal gerissen. Tschitscherowa und Mychaltschenko schieden dann bei 1,99 m mit jeweils übersprungenen 1,96 m aus. Iryna Mychaltschenko war damit Fünfte und Anna Tschitscherowa belegte Rang sechs. Acuff ließ als einzige Athletin die neu aufgelegte Sprunghöhe von 2,02 m aus, was sie ins Hintertreffen brachte, denn Cloete, Slessarenko und auch Stjopina bewältigten die Höhe jeweils mit ihren ersten Sprüngen. Jetzt galt es, 2,04 m zu bewältigen. Slessarenko meisterte auch diese Höhe im ersten Versuch. Stjopina und Acuff rissen jeweils dreimal und schieden aus. Damit belegte Amy Acuff den vierten Platz, während Wita Stjopina die Bronzemedaille gewann. Cloete hob sich nach zwei Fehlversuchen ihren letzten Sprung für die neue Höhe von 2,06 m auf. Doch im Gegensatz zu ihrer Konkurrentin scheiterte die eigentliche Favoritin. So errang Hestrie Cloete die Silbermedaille. Jelena Slessarenko übersprang die 2,06 m wiederum gleich mit ihrem ersten Versuch und verbesserte damit Stefka Kostadinowas olympischen Rekord um einen Zentimeter. Slessarenko versuchte sich dann noch dreimal vergeblich an 2,10 m. So wurde Jelena Slessarenko überraschende Hochsprungolympiasiegerin von Athen.

Videolinks 
 2004 Olympics Women's High Jump - 1st - Yelena Slesarenko, youtube.com, abgerufen am 26. Februar 2022
 Women's high jump final - Athens Summer Olympics 2004, youtube.com, abgerufen am 12. Mai 2018

Weblinks 
 Athletics. Official Report of the XXVIII Olympiad – 3 Results, Athletics, Resultate Leichtathletik, S. 324–327, digital.la84.org, englisch/französisch (PDF, 2219 KB), abgerufen am 26. Februar 2022
 Athletics at the 2004 Summer Olympics, High Jump, Women, olympedia.org (englisch), abgerufen am 26. Februar 2022
 Athens 2004, Athletics, high jump Women Results, olympics.com, abgerufen am 26. Februar 2022
 Athletics at the 2004 Athina Summer Games: Women's high jump, archiviert bei wayback (Internet Archive), sports-reference.com (englisch), abgerufen am 26. Februar 2022

Einzelnachweise 

Leichtathletikwettbewerb bei den Olympischen Sommerspielen 2004
Frauenleichtathletikwettbewerb
Leichtathletikwettbewerb in Marousi